Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на летней Универсиаде 2011 в Шенчьжене проходили с 16 по 18 августа.

Отборочный раунд 
В полуфинал проходят по два лучших в забеге плюс четыре лучших времени.

Полуфинал

Ссылки 
Отчёт

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2011